Энди Маррей победитель турнира.

Чемпион последних четырёх розыгрышей Новак Джокович не защищал свой титул.

Посев 

 ' Энди Маррей (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (Полуфинал, отказ)
  Доминик Тим (Первый раунд)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Люка Пуй (Второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2016